Laka peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лъка) :
Laka, village bulgare de l'obchtina de Pomorié, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Laka, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan.

Les Laka, un peuple du Tchad ;
Le laka, la langue parlée par ce peuple.
 Laka, déesse des terres non cultivées (Hawaii).